Lucrezia Fantelli – sciatrice freestyle, specialista dello ski cross
Udalrico Fantelli – sacerdote e apicoltore vissuto nel XVIII secolo